Алекса́ндр Ива́нович Шака́ров (род. 8 марта 1948, Баку) — мастер спорта СССР по шахматам, известный теоретик и создатель уникальной картотеки дебютов, многолетний тренер и главный хранитель информационного банка Гарри Каспарова.

Биография 
Александр Шакаров родился в Баку в армянской семье. В шахматы научился играть относительно поздно — в 14 лет, но, быстро прогрессируя, вскоре стал мастером. Известна его партия 1966 года против Анатолия Карпова, в которой будущему чемпиону мира с трудом удалось добиться ничьей. С 1971 года Шакаров стал заниматься тренерской деятельностью, и именно в этой области достиг наибольших успехов. В 1973 году он начал помогать Гарри Каспарову, и уже в 1976-м стал официально считаться его тренером. Плодотворное сотрудничество продолжалось вплоть до конца великой карьеры тринадцатого чемпиона мира.

В настоящий момент живёт в Подольске.

Шакарову посвящена четвёртая глава книги Тибора Каройи «Гений на заднем плане» (, 2009).

Книги 

 Антология шахматной красоты: И. Белов, А. Шакаров, В. Цатурян, Л. Виленский. — Подольск: Сатурн-С. — 1996. — 441 с.: ил.. — На рус.яз. — Российская Федерация. — Англ. — ISBN 5-8468-0046-9.
 Caro-Kann: Classical 4…Bf5: Gary Kasparov, Aleksander Shakarov, Publication Date: December 1984, Publisher: Collier Books — ISBN 0020114907

Примечания

Литература 
 
 Асриян В. Ленивый труженик // 64 — Шахматное обозрение. 2012. № 5. С. 70—72.

Ссылки 
 Партии Александра Шакарова в базе данных ChessGames .
 Каспаров о Шакарове в интервью газете «Спорт Экспресс».

Тренеры по шахматам
Шахматные теоретики
Шахматисты СССР